Крогиус — фамилия. Известные носители:
 Крогиус, Август Адольфович (1871—1933) — русский психолог, доктор медицины, профессор, основоположник российской тифлопсихологии.
 Крогиус, Николай Владимирович (1930—2022) — советский и российский шахматист, учёный, деятель советского и международного шахматного движения, международный гроссмейстер.
 Крогиус, Рагнар (1903—1980) — финский шахматист, мастер.
Крогиус, Фаина Владимировна (1902—1989) — советский ихтиолог, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии СССР